Тростянецкий:

 Тростянецкий, Геннадий Рафаилович (род. 1950) — советский и российский театральный режиссёр, педагог.
 Тростянецкий городской совет — входит в состав Тростянецкого района Сумской области Украины.
 Тростянецкий район — районы Украины.
 Тростянецкий сельский совет — местные советы на Украине.